Pachtakor (Paxtakor, Пахтакор) je uzbecké slovo, které znamená „pěstitel bavlny“. Označuje následující entity:
 Pachtakor Taškent, fotbalový klub
 Pachtakor (stanice metra v Taškentu)
 Pachtakor (Uzbekistán), uzbecké město
 Pachtakor (Tádžikistán), tádžické město
 Centrální stadion Pachtakor, sportovní zařízení v Taškentu
 Pachtakor (odrůda hrušek)